Finalen av Copa Libertadores 1992 spelade för att kora en vinnare i tävlingen. Matcherna spelades mellan argentinska Newell's Old Boys och brasilianska São Paulo, där São Paulo tog sin första titel efter att ha vunnit på straffar.

Tidigare finaler

Finalen

Första matchen

Andra matchen

Externa länkar
Copa Libertadores 1992 på rsssf.com

Sport i São Paulo
1992 i Argentina
1992 i Brasilien
CA Newell's Old Boys
São Paulo FC
Fotbollsåret 1992